Lachlan River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Lachlan River (Derwent River), ein Nebenfluss des Derwent Rivers in Tasmanien
 Lachlan River (Murrumbidgee River), ein Nebenfluss des Murrumbidgee River in New South Wales